Kożanówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
dans la powiat de Biała Podlaska
 Kożanówka, un village de la gmina de Kodeń ;
 Kożanówka, un village de la gmina de Rossosz.